Hutten-Czapski ist der Familienname folgender Personen

 Alexandrine von Hutten-Czapska (1854–1941)
 Bogdan von Hutten-Czapski (1851–1937)